Mount Tilley kan syfta på följande:
 Mount Tilley, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Tilley, British Columbia, ett berg i Kanada